Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1927 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegte Henri Cochet. Sein Halbfinalsieg gegen Bill Tilden zählt zu den denkwürdigsten Spielen der Tennisgeschichte. Tilden führte 6:2, 6:4, 5:1 und 30:0 bei eigenem Aufschlag. Anschließend gelangen Cochet 17 Punkte in Reihenfolge. Er gewann den dritten Satz mit 7:5 und entschied auch die folgenden beiden Sätze und somit das Match für sich.

Setzliste

Turnierplan

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 298

Einzelnachweise 

Herreneinzel
1927